Breitenlandenberg bezeichnet:

 die Ruine Breitenlandenberg bei Turbenthal im Schweizer Kanton Zürich
 einen Zweig der Herren von Landenberg, darunter die Personen:
 Hermann III. von Breitenlandenberg (1410–1474), Bischof von Konstanz
 Kaspar von Breitenlandenberg († 1463), Fürstabt des Klosters St. Gallen
 Eusebia von Flachslanden, 1776 Fürstäbtin der Abtei Andlau
 Wildhans von Breitenlandenberg († 1444), Schweizer Adliger.